Onderdistrict in Indonesië
 Singorojo (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Kendal in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Singorojo (Mayong), een plaats in het bestuurlijke gebied Japara in de provincie Midden-Java
 Singorojo (Singorojo), een plaats in het bestuurlijke gebied Kendal in de provincie Midden-Java